Pontypridd bezeichnet:

 Pontypridd, eine Stadt in Wales
 Pontypridd (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Pontypridd (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales